Quintus Fabius Maximus Rullianus, consul i. e. 297, 295-ben
 Quintus Fabius Maximus Gurges, consul i. e. 292, 276, 265-ben
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator, consul i. e. 233, 228, 214, 213-ban, dictator i, e. 221, 217-ben, suffectus consul i. e. 215-ben
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus consul i. e. 121